Визьма:
 Визьма — река в Белозерском районе Вологодской области, приток Андоги,
 Визьма — посёлок в Белозерском районе Вологодской области на реке Визьма.